L'Académie Jan Długosz de Częstochowa (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche polonais créé en 1971 sous le nom d’École supérieure de pédagogie (Wyższa Szkoła Pedagogiczna) de Częstochowa. Elle a son nom et son statut actuels depuis le .

Composition 
L'université est composée de cinq facultés : 
 Faculté de philologie et d'histoire (wydział Filologiczno-Historyczny)
 Faculté des sciences (wydział Matematyczno-Przyrodniczy)
 Faculté de sciences sociales (wydział Nauk Społecznych)
 Faculté de pédagogie (wydział Pedagogiczny)
 Faculté des beaux arts (wydział Sztuki)

Les personnels comptent , dont près de  et enseignants-chercheurs.

Environ  ont été diplômés depuis 1971. L'établissement compte actuellement environ .

L'académie est habilité à délivrer des diplômes de licence (premier cycle) et de magister (second cycle) dans toutes les disciplines enseignées et des doctorats en histoire, en littérature et en physique.

Partenariat internationaux 
 pays francophones
 Université du Maine, Le Mans
 Université de Rennes 1
 autres pays

Notes et références

Liens externes 

Czestochowa, academie
Częstochowa
Silésie
Établissement scolaire fondé en 1971